N72 peut faire référence à :
 Affections inflammatoires du col de l'utérus (Cervicite, Endocervicite, Exocervicite), d’après la Classification internationale des maladies,
 Nokia N72, un smartphone du fabricant finlandais Nokia ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres